Эппа Хантон II (Eppa Hunton II) (22 сентября 1822 — 11 октября 1908) — американский военный и политик, участник вирджинского сецессионного конвента, бригадный генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны и сенатор от штата Вирджиния.

Персоналии по алфавиту
Генералы армии Конфедерации
Участники атаки Пикетта
Члены Палаты представителей от штата Виргиния
Сенаторы от штата Виргиния